Muhammad ibn Ahmad al-Dzsajháni, arab földrajzi író
 Muhammad ibn Muhammad al-Dzsajháni, arab vezír, az előbbi fia